Oeder oder Öder ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Öder († 31. August 1529), deutscher Priester, reformierter Prediger und Märtyrer 

 Georg Öder, der Jüngere (1511–1581), kursächsischer Markscheider, Landvermesser und Kartograf
 Georg Christian Oeder (1728–1791), deutscher Botaniker in dänischen Diensten
 Georg Ludwig Oeder (Pseudonym: Sincerus Pistophilus; 1694–1760), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph
 Georg Wilhelm Oeder (1721–1751), deutscher Bibliothekar und Pädagoge
 Johann Christian Oeder (1774–1837), deutscher Kaufmann sowie beigeordneter Bürgermeister und Präsident der IHK in Aachen
 Johann Ludwig Oeder (1722–1776), deutscher Pädagoge und Hofrat
 Matthias Oeder († 1614), kursächsischer Markscheider, Landvermesser und Kartograf

Siehe auch:
 Dr. Oeder’s Diätkuranstalt von Gustav Rudolf Johann Oeder, siehe Herder-Institut (Radebeul)